

Věžná, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Věžná, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie